Бельговский — фамилия; имеет женскую форму Бельговская.
 Бельговский, Иван Васильевич (1870—1968) — русский учёный-ветеринар, доктор агрономии и ветеринарии.
 Бельговский, Константин Павлович (1895 — после 1945) — русский журналист-эмигрант.
 Бельговский, Марк Леонидович (1906—1959) — советский генетик, изучавший индуцированный мутагенез и влияние генотипической среды на мутабильность генов.
 Прокофьева-Бельговская, Александра Алексеевна (1903—1984) — советский генетик, известна своими исследованиями организации эукариотической хромосомы.